Bierbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Bierbach („Bierbach an der Blies“), Stadtteil von Blieskastel im Saarpfalz-Kreis, Saarland
 Bierbach (Odenwald), Weiler an der Grenze der Gemeinden Brensbach und Fränkisch-Crumbach, beide im Odenwaldkreis, Hessen

Gewässer:
 Bierbach (Amdorfbach), rechter Zufluss des Amdorfbachs in Schonbach, Stadt Herborn, Lahn-Dill-Kreis, Hessen
 Bierbach (Flanitz), linker Zufluss der Flanitz nördlich von Althütte, Gemeinde Spiegelau, Landkreis Freyau-Grafenau, Bayern
 Bierbach (Gersprenz), linker Zufluss der Gersprenz bei Bierbach, Gemeinde Brensbach, Odenwaldkreis, Hessen
 Bierbach (Kailbach), linker Zufluss des Kailbachs (zur Salm) vor der Biermühle von Gransdorf, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Bierbach (Kondeler Bach), linker Zufluss des Kondeler Bachs (zu einem Altarm der Saar) nach Düppenweiler, Gemeinde Beckingen, Landkreis Merzig-Wadern, Saarland
 Bierbach (Prüm), rechter Zufluss der Prüm bei Pronsfeld, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Bierbach (Rodauer Bach), rechter Zufluss des Rodauer Bachs in Rodau, Stadt Groß-Bieberau, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen
 Bierbach (Schwalb), linker Zufluss der Schwalb bei der Vogelsmühle von Urbach, Gemeinde Epping, Département Moselle, Frankreich
 Bierbach (Rednitz), rechter Zufluss eines rechten Arms der Rednitz vor Rednitzhembach, Landkreis Roth, Bayern
 Bierbach (Wannebach), linker Zufluss des Wannebachs (zur Ruhr bei Ergste) in Ergste, Stadt Schwerte, Kreis Unna, Nordrhein-Westfalen

Bierbach ist der Familienname folgender Personen:
 Elvira Bierbach (* 1992), deutsche Heilpraktikerin, Erzieherin auf dem Gebiet der Naturmedizin und Verfasserin von Lehrbüchern
 Johannes Bierbach (1888–1972), deutscher Landrat
 Martin Bierbach (1926–1984), deutscher Diplomat
 Wolf Bierbach (1942–2007), deutscher Hörfunkjournalist

Siehe auch:
 Bierbächle, linker Zufluss der Gennach in Hiltenfingen, Landkreis Augsburg, Bayern
 Biergraben